Райс () — прізвище валлійського походження, а також топонім.

Прізвище 

 Арчибальд Райс (, ; 1875—1929) — швейцарський судово-медичний експерт, публіцист і фотограф.
 Глен Райс (;  1967) — американський баскетболіст, форвард.
 Дем'єн Райс (; 1973) — ірландський автор-виконавець пісень.
 Ден Райс (, справжнє ім'я Даніель Мак-Ларен, ; 1823—1900) — американський артист цирку.
 Джеррі Райс (; 1962) — гравець в американський футбол.
 Джон Р. Райс (; 1895—1980) — американський євангеліст та видавець.
 Еммануїл Райс (1909–1981) — літературний критик, перекладач і есеїст.
 Енн Райс (; 1941—2021) — американська письменниця, сценарист та продюсер.
 Кондоліза Райс (; 1954) — 66-тий Державний секретар США, обіймала посаду з 26 січня 2005 до 20 січня 2009.
 Пет Райс (; 1949) — англійський футболіст і футбольний тренер.
 Пітер Райс (; 1935—1992) — ірландський інженер.
 Стефані Райс (; 1988) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2008).
 Сьюзан Райс (; 1964) — американський державний і політичний діяч.
 Тім Райс (; 1944) — англійський поет.
 Том Райс (; 1957) — американський політик-республіканець.
 Ден Райс () — американський військовий, підприємець, спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (з 2022 року)

Див. також 
 Райс — інші значення
Валлійські прізвища